ENEOS Holdings (ENEOSホールディングス株式会社) — крупнейшая нефтегазовая корпорация Японии, управляет рядом компаний, занятых в секторах энергетики, ресурсов и материалов (добыча нефти и газа, импорт угля, нефтепереработка, производство химических и нефтехимических продуктов, смазочных материалов, электроэнергии, меди, золота, серебра, титана и фольги, строительство дорог, энергетических и жилых объектов, финансовые и транспортные услуги, операции с недвижимостью). Основана в 2010 году, штаб-квартира расположена в Токио.

Зарубежные операции JX Holdings распространяются на Великобританию, Францию, Германию, США, Канаду, Австралию, Перу, Чили, Южную Корею, Китай, Тайвань, Филиппины, Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Сингапур, Индонезию, Восточный Тимор, Мьянму, Папуа — Новую Гвинею и ОАЭ.

JX Holdings близок к крупнейшей японской кэйрэцу Mitsubishi. Компания спонсирует японскую женскую баскетбольную команду JX-ENEOS.

История 
JX Holdings образован 1 апреля 2010 года в результате слияния крупных энергетических компаний Nippon Oil и Nippon Mining Holdings (Japan Energy). 1 июля 2010 года все компании объединённой группы были реорганизованы под единым брендом JX Holdings.

Nippon Oil была основана в 1888 году, а Nippon Mining Holdings — в 1905 году (тогда была известна как Hitachi Mine).

Летом 2020 года JX Holdings был переименован в ENEOS Holdings.

Деятельность 
На ENEOS Holdings приходится около половины продаж нефтепродуктов в Японии, холдингу принадлежит 12 тыс. АЗС от 29 тыс. всего в Японии. Нефтеперерабатывающие мощности включают 10 НПЗ в Японии общей производительностью 1,87 млн баррелей в сутки. Также является крупнейшим в Азии производителем параксилола (3,23 млн тонн в год) и пропилена (1,64 млн тонн в год). Общая установленная мощность принадлежащих ENEOS электростанций составляет 2,11 ГВт, из них 601 МВт возобновляемой энергетики.

В 2021/22 финансовом году средний уровень добычи углеводородов составлял 92,8 тыс. баррелей в сутки. На март 2022 года доказанные запасы углеводородов составляли 326 млн баррелей, из них 121 млн — в Индонезии, 67 млн — в Папуа — Новой Гвинее, 63 млн — в Малайзии, 61 млн — на Ближнем Востоке (ОАЭ, Катар), 11 млн — в США, 3 млн — во Вьетнаме.

Добыча меди ведётся в Чили, холдингу принадлежит шахта Касеронес и доли в шахтах Эскондида (3 %) и Лос-Пеламбрес (16 %). Переработкой руды занимаются совместные предприятия с Mitsui Mining & Smelting.

Основные подразделения по состоянию на март 2022 года:
 Энергия — нефтепереработка и торговля нефтепродуктами, электроэнергетика, производство смазочных и высокотехнологичных материалов, газоснабжение, водородная и возобновляемая энергетика; выручка 8,931 трлн иен.
 Нефть и газ — геологоразведка и разработка месторождений нефти и природного газа; выручка 243 млрд иен.
 Металлы — добыча и переработка руд цветных, драгоценных и редкоземельных металлов, производство фольги и проводов, переработка металлолома (включая платы и литий-ионные аккумуляторы); выручка 1,291 трлн иен.
 Прочее — укладка асфальта, строительство, сдача в аренду недвижимости и другая деятельность; выручка 458 млрд иен.

Структура 
В состав JX Holdings входят три основные компании: JX Nippon Oil & Energy (нефтепереработка и сбыт топлива через сеть АЗС ENEOS), JX Nippon Oil & Gas Exploration (добыча нефти и природного газа) и JX Nippon Mining & Metals (горнодобыча и производство металлов).

Кроме того, в состав JX Holdings входят следующие компании: JX Nippon Finance Corporation (финансовые услуги), JX Nippon Procurement Corporation (торговля), JX Metals Trading (торговля), JX Nippon Business Services Corporation (деловые и бухгалтерские услуги), JX Nippon Information Technology (информационные технологии), JX Nippon Research Institute (исследования и консалтинг), JX Engineering Corporation (планирование и строительство), JX Nippon ANCI (производство химических волокон и тканей), JX Nippon Exploration and Development (геологоразведочные и буровые работы), JX Nippon Environmental Services (переработка и утилизация отходов), JX Nippon Tomakomai Chemical (переработка и утилизация отходов), JX Nippon Tsuruga Recycle (переработка и утилизация отходов), JX Nippon Mikkaichi Recycle (переработка и утилизация отходов), JX Nippon Coil Center (металлообработка), JX Nippon Foundry (металлообработка), JX Metals Precision Technology (металлообработка).

Дочерние и аффилированные структуры 

 NIPPO Corporation (дорожное и жилищное строительство)
 Toho Titanium (производство титана)
 Pan Pacific Copper (производство меди)
 Hibi Kyodo Smelting (производство меди)
 Japan Copper Casting (производство меди)
 Tatsuta Electric Wire & Cable (производство электропроводов и кабеля)
 Kasuga Mines (производство силикатных изделий)
 Ichinoseki Foil Manufacturing (производство фольги)
 Kitaibaraki Precision (металлообработка)
 Japan Oil Transportation (железнодорожные перевозки нефтепродуктов)
 Maruwn Corporation (автомобильные перевозки)
 Nippon Marine (морские перевозки и портовые услуги)
 Nissho Kou-un (морские перевозки и портовые услуги)
 PPC Logistics (логистика и консалтинг)
 Nitto Trading (торговля)
 NTT Data CCS Corporation (информационные технологии)
 Kamine Clean Service (переработка и утилизация отходов)
 Takasho Co (переработка и утилизация отходов)

Зарубежные активы 

 Азия
 JX Nippon Mining & Metals Shanghai (Китай)
 Pan Pacific Copper Shanghai (Китай)
 Changzhou Jinyuan Copper (Китай)
 Nikko Metals Shanghai (Китай)
 Nikko Metals Suzhou (Китай)
 Nikko Fuji Precision Wuxi (Китай)
 Nippon Mining & Metals Suzhou (Китай)
 JX Nippon Mining & Metals Dongguan (Китай)
 Japan Korea Joint Smelting (Южная Корея)
 LS-Nikko Copper (Южная Корея)
 JX Nippon Mining & Metals Korea (Южная Корея)
 Poongsan-Nikko Tin Plating (Южная Корея)
 Taiwan Nisseki (Тайвань)
 Nikko Metals Taiwan (Тайвань)
 JX Nippon Mining & Metals Philippines (Филиппины)
 JX Nippon Oil & Gas Exploration Myanmar (Мьянма)
 Nippon Oil Exploration (Мьянма)
 JX Nippon Oil & Gas Exploration Thailand (Таиланд)
 JX Nippon Oil & Gas Exploration Malaysia (Малайзия)
 JX Nippon Oil & Gas Exploration Sarawak (Малайзия)
 Nippon Oil & Gas Exploration Offshore Malaysia (Малайзия)
 Materials Service Complex Malaysia (Малайзия)
 JX Nippon Mining & Metals Singapore (Сингапур)
 Japan Vietnam Petroleum (Вьетнам)
 Nippon Oil Exploration Berau (Индонезия)
 Japan Energy E&P (Восточный Тимор)
 Abu Dhabi Oil Co (ОАЭ)
 Америка
 JX Nippon Oil & Energy USA (Шомберг)
 JX Nippon ANCI Inc. (Кеннесо)
 JX Nippon Chemical Texas (Пасадина)
 JX Nippon Oil Exploration USA (США)
 JX Nippon Mining & Metals USA (США)
 Japan Canada Oil (Канада)
 Mocal Energy (Канада)
 PPC Canada Enterprise (Канада)
 Bio Sigma (Чили)
 SCM Minera Lumina Copper Chile (Чили)
 Minera Los Pelambres (Чили)
 Compania Minera Quechua (Перу)
 Европа
 Nippon Mining of Netherlands (Амстердам)
 Nippon LP Resources (Амстердам)
 JX Nippon Oil & Energy Europe (Лондон)
 JX Nippon Exploration and Production UK (Великобритания)
 JX Nippon Mining & Metals Europe (Германия)
 Океания
 JX Nippon Oil & Gas Exploration Australia (Австралия)
 Pan Pacific Copper Exploration (Австралия)
 Merlin Petroleum Company (Папуа Новая Гвинея)
 Sothern Highlands Petroleum (Папуа Новая Гвинея)
 Nippon Papua New Guinea LNG (Папуа Новая Гвинея)
 Nippon Oil Exploration Niugini (Папуа Новая Гвинея)
 Murray Petroleum Company (Папуа Новая Гвинея)

Производственные мощности 
Нефтеперерабатывающие заводы JX Nippon Oil & Energy расположены в Муроране, Сендае, Иокогаме, Кавасаки, Курасики, Ивакуни, Тите, Касиме и Осаке, нефтяные терминалы — в Ниигате, Содегауре, Кудамацу, Хитати, Фунакаве, Кавасаки и Осаке. Фабрики тканей JX Nippon ANCI расположены в Нарите, Ронаоуке (Алабама) и Долтоне (Джорджия). Металлургические заводы JX Nippon Mining & Metals расположены в Хитати, Китаибараки, Самукаве, Оите, Тамано, Цуруге, Ульсане (Корея) и Чанчжоу (Китай).

Примечания

Ссылки 
 JX Nippon Oil & Energy Corporation 
 JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation 
 JX Nippon Mining & Metals 
 JX Nippon Research Institute 
 NIPPO Corporation 
 Toho Titanium 
 Tatsuta Electric Wire & Cable 

Нефтегазовые компании Японии